Ledizione 2002 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Fredrikstad, Bærum, Mandalskameratene ed Alta.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Collegamenti esterni
 Risultati e statistiche del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3 e del gruppo 4 su Fotball.no

Calcio nel 2002
Campionato norvegese di calcio